Абі-Істада — озеро в Афганістані
 Абі-Істада — резерват на півдні Афганістану